

Південний цвинтар (Донецьк)
 Південний цвинтар (Віта-Поштова)





Південний цвинтар (Санкт-Петербург)
 Південний цвинтар (Уфа)

Див. також 
 Старий південний цвинтар — історичний некрополь у Мюнхені.